Schlangenstein bezeichnet:

 ein Mineral aus der Serpentingruppe
 einen fossilen Haizahn

Siehe auch 
 Schlangenstein in Weimar